INF steht für:

 Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF-Vertrag zur Begrenzung von Atomwaffen zwischen den USA und der Sowjetunion
 Institut national de formation, siehe Centre technique national Fernand-Sastre
 Internationale Naturisten Föderation
 International Netball Federation, internationaler Sportverband für Netball, heute World Netball
 Flughafen In Guezzam (IATA-Code), Flughafen bei In Guezzam, Provinz Tamanrasset, Algerien
 Dateiendung für Konfigurationsdateien unter Microsoft Windows (z. B. Autorun.inf)

inf steht für:
 Infimum, siehe Infimum und Supremum

Siehe auch:

Abkürzung